Als Kabinett Köhler werden folgende Kabinette bezeichnet:
unter Heinrich Köhler (Zentrum) (1878–1949), Staatspräsident von Baden: Kabinett Köhler I und Kabinett Köhler II
unter Walter Köhler (NSDAP) (1897–1989), Staatspräsident von Baden: Kabinett Köhler (Baden)